В этой статье представлен список известных людей, умерших в 909 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 909 году

Май 
 1 мая — Фудзивара-но Токихира японский аристократ, государственный деятель периода Хэйан.
 9 мая —  — архиепископ Бремена (888–909), святой христианской церкви.

Октябрь 
 13 октября —  — граф Орийака, основатель аббатства Сант-Жеро д' Орийак, французский святой

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Аль-Джунайд аль-Багдади — исламский богослов персидского происхождения, родоначальник одного из двух основных течений суфизма — рационалистического, именуемого «учением о трезвости» и полном самоконтроле
 Арибо — маркграф Паннонской марки (871—909)
 Ассер — валлийский монах и церковный писатель, приближённый и биограф короля Уэссекса Альфреда Великого
  — патриарх Антиохии и всего Востока (897—909)
 Каделл ап Родри — король Сейсиллуга (872—909).
 Кербалл мак Муйрекайн — король Лейнстера (885—909) из рода Уи Дунлайнге
  — мусульманский теолог, сын Давуд ибн Али аз-Захири, один из ранних пропогандистов захиритскоо мазхаба
  — король Уи Майне (?—909)

См. также 
 Список умерших в 908 году
 Список умерших в 910 году

909